Die Allianz Suisse Open Gstaad 2005 waren ein Tennisturnier, das vom 4. bis 10. Juli 2005 in Gstaad, in der Gemeinde Saanen, stattfand. Es war Teil der ATP Tour 2005 und wurde im Freien auf Sandplatz ausgetragen. Es fand zusammen mit den Synsam Swedish Open in Båstad und den Campbell’s Hall of Fame Tennis Championships in Newport statt, die wie das Turnier in Gstaad zur International Series gehörten.

Titelverteidiger im Einzel war der Schweizer Roger Federer, der nicht erneut antrat. Der Finalist von 2002 Gastón Gaudio konnte sich als Setzlistenzweiter im Final gegen Stan Wawrinka durchsetzen. Im Verlauf des Turniers gab Gaudio nur einen Satz ab. Es war für Gaudio der vierte Titel der Saison und der siebte Titel seiner Karriere.
Im Doppel traten die Vorjahressieger aus Leander Paes und David Rikl beide nicht erneut an. Neue Turniersieger wurden die Zweiten der Setzlisten František Čermák und Leoš Friedl, die schon 2003 einmal den Final erreicht hatten. Sie gaben im Turnierverlauf einen Satz ab. Čermák und Friedl gewannen damit jeweils ihren 10. Titel der Karriere sowie den 9. gemeinsamen Titel.

Das Preisgeld betrug 470'000 US-Dollar, die Verbindlichkeiten lagen bei 495'000 US-Dollar. Im Einzel traten 32 Spieler gegeneinander an, im Doppel waren es 16 Paarungen.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Website des Turniers
 Einzel-Turnierplan auf der Website der ATP (PDF; 47 kB)
 Doppel-Turnierplan auf der Website der ATP (PDF; 45 kB)
 Qualifikations-Turnierplan auf der Website der ATP (PDF; 266 kB)

Tennisturnier 2005
Tennisturnier in Saanen